Pomožni mat je zvrst šahovskega problema, pri katerem črni odigra prvo potezo in pomaga belemu, da ga beli matira (črnega). Označuje se s črko h in številom potez, h#2 je torej pomožni mat v dveh potezah.

Primer problema je pomožni mat v osmih potezah, avtorja Zdravka Maslarja, objavljen v reviji Die Schwalbe leta 1981. Rešitev je:

1.Kf3 Kd3 2.Lb3 Kc3 3.Ke4+ Kd2 4.Kd4 Ke2 5.Kc3 Sb4 6.Kb2 Kd2 7.Ka1 Kc1 8.La2 Sc2#

V zapisu rešitve je, v nasprotju z običajnim šahovskim zapisom, prva poteza črnega.

Zvrsti problemov

Več rešitev 

Načelno imajo šahovski problemi eno rešitev. V pomožnem matu imajo lahko problemi več predvidenih rešitev, ki so medsebojno povezane; število rešitev mora biti omenjeno v postavitvi problema.

Primer na levi ima dve rešitvi:
 1.Lxb8 Ld5 2.Sc7 Lxg5# 
 1.Tdxd8 Lc6 2.Sd7 Txb3#

Rešitvi sta (in morata biti) povezani, v obeh se pojavi isti vzorec: črni najprej vzame figuro, ki v drugi rešitvi matira (ta tema se imenuje Zilahi), hkrati pa odpre vrsto oz. diagonalo, na kateri se zgodi mat.

{{Chess diagram|=
| tright
| Henry ForsbergRevista Romana de Şah, 1935
|= 

 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 6 |qd|  |  |  |  |  |  |  |=
 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 4 |  |rl|  |  |  |  |kl|  |=
 3 |kd|  |  |nl|  |  |  |  |=
 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
    a  b  c  d  e  f  g  h  

| 'h#2 a) diagram b) Ta6 c) La6 d) Sa6 e) Pa6 
}}

 Dvojčki 
Drugi način za večjo raznolikost igre v pomožnem matu so t. i. dvojčki. Pri tem nastane iz originalnega problem nov problem z manjšo spremembo: zamenjavo figure, premikom figure, spremembo šahovnice, zasukom šahovnice in podobno. Dvojčki se pojavljajo tudi v drugih zvrsteh problemskega šaha, posebej pogosti so v pomožnem matu. Primer na desni je eden najbolj slavnih (večkratnih) dvojčkov, katerih avtor je  Henry Forsberg, objavljen leta 1935 v reviji Revista Romana de Şah 1935. Dvojčki nastanejo z zamenjavo dame na polju a6 z drugimi črnimi figurami. 

a) diagram 1.Df6 Sc5 2.Db2 Ta4#
b) s Ta6: 1.Tb6 Tb1 2.Tb3  Ta1#
c) z La6: 1.Lc4 Se1 2.La2 Sc2#
d) s Sa6: 1.Sc5 Sc1 2.Sa4 Tb3#
e) s Pa6: 1.a5 Tb3 2.Ka4 Sc5#

 Dupleks 
Naslednja različica je dupleks, dvostranski problem. Prvi problem je običajni pomožni mat, v drugem pa se vlogi belega in črnega zamenjajo, sedaj beli vleče prvi. Tudi dupleks se pojavljaja tudi v drugih zvrsteh problemskega šaha, posebej pogosti so v pomožnem matu,

Rešitev s črnim na potezi je: 1.Sg6 f8D 2.Se5 d8S#, če pa vleč najprej beli pa: 1.f8T Sf7 2.d8L Sd6#. Obe rešitvi sta smiselno povezani, z dvema nižjima promocijama (podpromocija). Problem te vrste, kjer nastopijo promocije v vse štri vrste figur (D, T, L, S) se imenuje . 

 Serijski problemi 
Pomožni mat je lahko serijski problem, kjer črni sam vleče vse poteze, nakar ga beli v svoji prvi in zadnji zadnji potezi matira. Med vmesnim potezami, ki morajo seveda ustrezati pravilom, beli kralj ne sme biti nikoli v šahu. Primer desno je serijski pomožni mat v 17 potezah (ser-h#17), avtor je  Thomas Rayner Dawson, objavljen je bil v reviji Fairy Chess Review'', 1947.

Beli lahko matira črnega s potezo Sb3, pri čemer mora biti na polju neka črna figura. Figura lahko nastane s promocijo kmeta f2. Vendar ta figura ne more biti skakač - beli bi bil v šahu, ne mored biti lovec ali dama, ker bi jemala skakača na b3, torej je trdnjava. Ob promociji v trdnajvo na f1 bi bil beli v šahu, zato mora črni pripeljati kralja na e1, promovirati trdnjavo, se vrniti s kraljem na a1 in odigrati Ta2. Rešitev je (in mora biti) edinstvena:

1.Ka2 2.Ka3 3.Kb4 4.Kc3 5.Kd3 6.Ke2 7.Ke1 8.f1T 9.Tf2 10.Ke2 11.Kd3 12.Kc3 13.Kb4 14.Ka3 15.Ka2 16.Ka1 17.Ta2 Sb3#

Druge vrste problemov pomožnega mata 
Pomožni mat je lahko, tako kot drugi problemi, osnovan na pravljičnih figurah ali spremenjenih različicah (npr. različica circe in druge).

Hilmar Ebert + Hans Gruber »Top Helpmates« 1995, as PDF in: 
Hilmar Ebert + Hans Gruber »Early Helpmates« 2001, as PDF in: 

Problemski šah